Piemoncka Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku piemonckim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku piemionckim
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii